

События 
 Консул Рима (единственный) имп. Максенций, консулы Востока Тит Андроник и Помпей Проб.
 Константин отражает нашествие франков. Максимиан попытался вернуть себе титул августа в Арелате. Константин вернулся с Рейна и преследовал Максимиана до Массалии, где взял его в плен, но простил. Когда Максимиан вновь попытался убить Константина, его казнили. Константин стал называть себя внуком Клавдия Готского.
 Максимин Даза становится августом на Востоке. Преследовал христиан.
 Интриги Хуай-ди против Сыма Юя. Союз с табгачским ханом Илу против хуннов.
 Союз хуннов с белыми сяньби (в Шаньси).
 Муюн Хой подчинил племена Сухи и Мувань.
 Лю Юань умер.
 310 — Император Хань Лю Хо.
 Лю Цун убил своего брата Лю Хо и вступил на престол.
 310—318 — Император Хань Лю Цун.

Родились 
 Децим Магн Авсоний, древнеримский придворный поэт и ритор.

Скончались 
 Александра Амисийская — раннехристианская мученица

См. также